CUC steht für:
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Codon
 Cameroon United Congress
 Canadian Unitarian Council
 Comité de Unidad Campesina
 Communication University of China
 CCSDS Unsegmented Time Code, ein Zeitformat in der Raumfahrt
 Peso convertible, eine Währung Kubas (Code nach ISO 4217)

Cuc ist:
 der okzitanische Name der französischen Gemeinde Cuq (Tarn)
 der okzitanische Name der französischen Gemeinde Cuq (Lot-et-Garonne)

cuc steht für:
 Usila-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

CUC